Фили́пп (полное имя Филип Леопольд Лодевейк Мария, , Фили́пп Леопо́льд Луи́ Мари́, , Филипп Леопольд Людвиг Мария, ; род. 15 апреля 1960) — король бельгийцев с 21 июля 2013 года. Старший сын Альберта II и королевы Паолы. Двоюродный брат великого герцога Люксембурга Анри.

Биография 
Родился в семье принца Альберта и принцессы Паолы. У него есть младшая сестра, принцесса Астрид (род. 1962) и младший брат, принц Лоран (род. 1963).

Принц Филипп стал первым принцем Бельгии, посещавшим обычную школу вместо получения более традиционного домашнего образования. По окончании школы продолжил образование в , которую окончил в 1981 году. После непродолжительной карьеры в вооружённых силах принц Филипп вернулся к учёбе. На этот раз сначала в Тринити-колледже Оксфордского университета (Великобритания), а затем в Стэнфордском университете (США). В 1988 году принц Филипп получил степень магистра политологии Стэнфордского университета.

Король интересуется техникой и особенно авиастроением. На счету Филиппа 30 одиночных вылетов, он владеет вертолётом.

Начиная с 1992 года Филипп имел собственный дом и получал ежегодную дотацию. После кончины короля Бодуэна и восшествия на престол Альберта II принц Филипп получил официальный титул герцога Брабантского, который носил до восшествия на трон.

Филипп стал бельгийским монархом в июле 2013 года, после отречения от престола своего отца Альберта II.

Семья и дети 
4 декабря 1999 года тогда ещё наследный принц Филипп женился на Матильде д’Удекем д’Акоз, которой в день бракосочетания был присвоен титул принцессы Бельгийской.

Филипп и королева Матильда имеют четверых детей:
 принцесса Елизавета Тереза Мария Елена (род. 25 октября 2001 года) — наследница бельгийского престола;
 принц Габриэль Бодуэн Карл Мария (род. 20 августа 2003 года);
 принц Эммануэль Леопольд Гийом Франсуа Мария (род. 4 октября 2005 года);
 принцесса Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария (род. 16 апреля 2008 года).

Христианские коннотации несёт и слог «эль», повторяющийся в именах принцесс и принцев.

Общественная деятельность 
Король Филипп является почётным председателем Бельгийской службы международной торговли. В 1998 году он основал фонд принца Филиппа, ставящий целью сближение различных языковых общин Бельгии.

В 2002 году Филипп стал почётным доктором Лёвенского католического университета. Он также является почётным членом Римского клуба.

В 2019 году стал Почётным гражданином города Сеул.

Титулы и обращения 
 с 15 апреля 1960 по 9 августа 1993 — Его Королевское Высочество принц Филипп Бельгийский
 с 9 августа 1993 по 21 июля 2013 — Его Королевское Высочество герцог Брабантский
 с 21 июля 2013 — Его Величество король бельгийцев

Награды 
Награды Бельгии

Награды иностранных государств

Династические награды

Генеалогия

Примечания

Ссылки 

 

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Правители Европы XXI века
Действующие руководители государств
Монархи, пришедшие к власти в 2013 году
Почётные граждане Сеула
Почётные доктора Лёвенского католического университета